Gündisch ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Gündisch (1884–1952), deutsch-ungarischer Rechtsanwalt und Politiker
 Gustav Gündisch (1907–1996), deutsch-rumänischer Historiker und Archivar
 Herbert-Jürgen Gündisch (1929–2018), deutscher Rechtsanwalt, Verfassungsrichter und Politiker (CDU)
 Karin Gündisch (* 1948), deutsch-rumänische Schriftstellerin
 Konrad Gündisch (* 1948), Siebenbürger Sachse, Historiker